Rozgrywki Scottish Premier League w sezonie 2007–08 odbyły się po raz dziesiąty pod tą nazwą, a po raz 112 w całej historii zawodów o mistrzostwo Szkocji w piłce nożnej. Rozpoczęły się 4 sierpnia 2007. Planowana data zakończenia, wyznaczona na 18 maja 2008 roku została przeniesiona na 22 maja 2008. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej po rozegraniu 33 kolejek liga została rozdzielona na dwie części: spadkową i mistrzowską. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką drużyn ze swojej części ligi.  był obrońcą tytułu mistrzowskiego, po wygraniu zeszłorocznych zawodów, co udało mu się i zdobył tytuł mistrzowski ponownie, po raz 42.

Gretna awansowała do rozgrywek po raz pierwszy w swojej historii. Zajęła miejsce Dunfermline Athletic. Gretna nie rozgrywała swoich meczów na macierzystym stadionie (Raydale Park) z powodu niespełnienia norm SPL przez ten obiekt. Z tego powodu Gretna zmuszona była używać stadionu drużyny  Fir Park podczas większości z meczów. Sporadycznie drużyna ta zagrała kilka meczów także na stadionie drużyny Livingston (Almondvale Stadium).

Stadiony 

Źródło: Strona oficjalna SPL

1 Gretna używała stadionu Motherwell podczas gdy jej stadion macierzysty Raydale Park był rozbudowywany. Jednakże w marcu zamiast na Fir Park, mecz pomiędzy Gretną i Celtikiem odbył się na Almondvale Stadium, stadionie drużyny Livingston FC, grającej w szkockiej First Division .

Spadki i awanse z poprzedniego sezonu 
Awans z Scottish First Division
 

Spadek z Premier League
 Dunfermline Athletic

Tabela 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

||Zrezygnowała z rozgrywek Scottish Football League

Wyniki

Mecze 1–22 
Pierwsze 22 mecze każdy zespół rozegrał z pozostałymi jedenastoma drużynami dwukrotnie (mecz i rewanż na wyjeździe).

Mecze 23–33 
Podczas rozgrywania meczów 23–33 każdy zespół gra jednokrotnie z każdym z jedenastu zespołów (jako gospodarz albo na wyjeździe).

Mecze 34–38 
Podczas meczów 34–38 każdy zespół gra z każdym z pięciu zespołów w swojej połówce tabeli.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Wielkiej Brytanii
2008 w Wielkiej Brytanii